FRSE ist eine Abkürzung für 

 Fellow of the Royal Society of Edinburgh, also Mitglied der Royal Society of Edinburgh
 Funkrundsteuer-Empfänger

Abkürzung